

Llocs 
 Katsuragi: ciutat a la prefectura de Nara, Japó.
 Katsuragi: vila a la prefectura de Wakayama, Japó.